Sao Bento kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Bento (ort i Brasilien, Paraíba, Catolé do Rocha), 
 São Bento (ort i Brasilien, Maranhão, São Bento), 
 São Bento (kommun i Brasilien, Maranhão, lat -2,83, long -45,14), 
 São Bento (kommun i Brasilien, Paraíba, lat -6,47, long -37,47),

Portugal 

 São Bento (freguesia i Portugal, Leiria), Porto de Mós, 
 São Bento (freguesia i Portugal, Azorerna), Angra do Heroísmo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar